Borja Fernández Fernández (1981), n. 1981, futbolista gallec
 Borja Fernández Fernández (1995), n. 1995, futbolista gallec
 Borja Fernández (skater) skater
 Borja Vidal Fernández Fernández jugador d'handbol